Tomislav Žižić Vimenka (Split, 21. listopada 1970.), hrvatski komičar.

Glumom se počinje baviti kao dječak kroz dramske sekcije, te nastupe na školskim priredbama i manifestacijama. Kao tinejdžer sa 17 godina ima prvi javni nastup u domu za nezbrinutu djecu Mileva Tomić, gdje je na vlastitu inicijativu, bez ikakvog konkretnog povoda, mladi sedamnaestogodišnji Tomislav Žižić, umjesto opipljivih darova poklonio svoje vrijeme i talent, imitacijama priredivši jednosatni program, kojim su djeca uvijek željna igre i zabave, bila oduševljena.

Tijekom Domovinskog rata, zbog izuzetnog doprinosa uključen je u pripremu i realizaciju svih humanitarnih koncerata i priredbi na hrvatskoj estradi, i to od samog početka Domovinskog rata do danas. Najznačajniji humanitarni koncerti, u kojima je dao izuzetno veliki doprinos od 1991. god. do danas:

- Humanitarna akcija "Srcem protiv prljavog rata", 20.08.1991, uz grupu Magazin, Severinu i druge

- "Studentska noć" za četvrtu brigadu u klubu "Mississipi" 

- Humanitarni projekt "Dalma", u akciji prikupljanja priloga za ratnu siročad, šesta operativna zona Split-Omiš, s kolegama: Vinko Coce, Dražen Zečić, Daleka Obala

- Humanitarni koncert za izbjeglice u hotelu "Zenta", hotel "Zagreb", hotel "Split"

- Humanitarni koncert za Omišku 114. bojnu, zajedno s kolegama

- Veliki humanitarni koncert u Mostaru s Doris Dragović, u crkvi Sv. Ante

- Proslava proglašenja nezavisnosti RH, 15.01.1992, s kolegama: Matko Jelavić, Vinko Coce, Tedi Spalato i drugi

- Humanitarni koncert za invalide Domovinskog rata

- Humanitarni koncert u gradu Metkoviću, zajedno s Doris Dragović i Vinkom Cocom

- Humanitarni koncert u Jajcu, za prilog Hrvatskom vijeću obrane,

- Noć sjećanja, "NK Omiš", s kolegama: Dražen Zečić, Doris Dragović, M.P. Thompson, Dražen Žanko, 14.07.1994

- Veliki humanitarni koncert Š.C. Gripe, s kolegama

- Proslava 114. brigade, u Solinu, 28.07.1995

- Hrvatska u srcu, raspjevanog Imotskog s kolegama: Miroslav Škoro, Jole, Dalmatino, Mate Bulić, Giuliano, 17.08.2000

- Humanitarni koncert za Kaštel Sućurac, 20.12.1991.

Kod gledatelja i slušatelja stekao je popularnost specifičnošću svoga rada i profesionalnog djelovanja. Glavne i sporedne uloge glumi sam. Od 1998 do 2003. kao autor i glumac igra uloge državne metlice, Mande Plemenite Trkalo Vimenke, i druge, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji.

U medijima proglašen je nasljednikom Nele Eržišnik u komičarskom poslu, nastupao je u sklopu zabavno glazbenih, koncertnih i kazališnih manifestacija u Hrvatskoj i u dijaspori. Glumio je u dvoranama Vatroslav Lisinski, HNK Herceg Stjepan Kosača, Gripe, Jazine i drugima.

Diskografija 
 2000. - ZG-ZOE izdaje CD "Viša sanitarka Vimenka - Manda plemenita Trkalo"
 2001. - Croatia Records "Viša sanitarka Vimenka - DRP d.d. - Tomislav Žižić''

Nastupi 
Hrvatska radio-televizija, "Lijepom našom"
Hrvatski radio - studio Split
Hrvatski radio - studio Knin
Mnoge koncertne dvorane i diskoteke
radijske postaje
televizijske kuće

Televizijske uloge 
Viša sanitarka Vimenka, glavna i sporedne uloge

Izvori

Vanjske poveznice 

http://www.crorec.hr/crorec.hr/izdanje.php?OBJECT_ID=106766
http://www.hddu.hr/clanovi.aspx?id=901
http://croative.net/video-humor-tomislav-zizic-vimenka-pali-smo/ 
http://croexpress.eu/vijest_mobile.php?vijest=7765 
http://www.hia.com.hr/2016/07/26/zivot-humor-je-snazno-oruzje/

Životopisi, Solin
Hrvatski komičari